Западна Македония () е една от 13-те области () на Република Гърция. Главен град на областта е град Кожани.

География 
Общата площ на областта е 9451 км2 или 7,2% от територията на страната. Най-голям дял в релефа заемат планинските и полупланинските масиви (82%).

Административно деление

Население

Бележки